Черво́на Дуби́на — село в Україні, у Теофіпольській селищній громаді Хмельницького району Хмельницької області. Населення становить 240 осіб.

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України № 727-р від 12 червня 2020 року «Про визначення адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад Хмельницької області», увійшло до складу Теофіпольської селищної громади.

Відомі люди 
В селі народився Пархомчук Юхим Онуфрійович (1912 — †1944) — герой Радянського Союзу.

Примітки

Посилання 
 Погода в селі Червона Дубина 

Села Хмельницької області
Населені пункти Хмельницького району